Huanxizhuang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 57 kilometer nordost om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Huanxizhuang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bamencheng,  km öster om Huanxizhuang. Trakten runt Huanxizhuang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina